Sozialdemokratische Union ist der Name mehrerer Parteien:

Bandalag jafnaðarmanna (Sozialdemokratische Union), eine ehemalige isländische Partei
Sozialdemokratische Union (Kroatien), eine ehemalige kroatische Partei ()
Sozialdemokratische Union (Lettland), eine lettische Partei (), die als Abspaltung der LSDSP entstand
Sozialdemokratische Union (Serbien), eine Partei ( Socijaldemokratska unija) des ehemaligen serbischen Parteienbündnisses DOS
Sozialdemokratische Union (Ukraine), eine ukrainische Partei (/Sozial-Demokratytschnyj Sojus)

Siehe auch:
 Soziale Demokratische Union, eine ehemalige deutsche Partei, die 1977 aus Teilen des rechten Flügels der SPD hervorging